De Grand Prix-wegrace van Japan 2002 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2002. De race werd verreden op 7 april 2002 op het Suzuka International Racing Course nabij Suzuka, Japan. Het was de eerste race voor het MotoGP-kampioenschap, wat het 500cc-kampioenschap verving.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2002
Japan
Sport in Kansai
Prefectuur Mie